Methode steht für:

 Methode (Programmierung), ausführbarer Bestandteil einer Objektklasse
 Methode (Softwaretechnik), systematische Vorgehensweise bei Erstellung von Software
 Methode, systematisches Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen, siehe Erkenntnistheorie
 Die Methode, Rechtssystem in einem Roman von Juli Zeh, siehe Corpus Delicti (Roman) #Die METHODE

Siehe auch:
 Erziehungsmethode (Pädagogik)
 Lehrmethode (Lehrverfahren)
 Lernmethode (Hilfsmittel fürs Lernen)
 Methodologie (Lehre über die Vorgehensweise)
 Methodik (Gesamtheit aller systematischen Vorgehensweisen)
 Methodius (Begriffsklärung)
 Method (Begriffsklärung)